Podrobné výsledky z mistrovství Evropy v judu za rok 2017 ve váhových kategoriích žen.

Herní systém 
Judistky se utkávají mezi sebou v pavouku. Porazené čtvrtfinalistky postupují do oprav, ze kterou mohou postopit do boje o 3. místo. Klasifikované jsou judistky, které v turnaji vyhrály alespoň jeden zápas.

Podrobné výsledky

Superlehká váha žen do 48 kg 
Datum: 20. dubna 2017

reference

Pololehká váha žen do 52 kg 
Datum: 20. dubna 2017

reference

Lehká váha žen do 57 kg 
Datum: 20. dubna 2017

reference

Polostřední váha žen do 63 kg 
Datum: 21. dubna 2017

reference

Střední váha žen do 70 kg 
Datum: 21. dubna 2017

reference

Polotěžká váha žen do 78 kg 
Datum: 22. dubna 2017

reference

Těžká váha žen nad 78 kg 
Datum: 22. dubna 2017

reference

Odkazy

Reference

Související články 
Mistrovství Evropy v judu 2017

Externí odkazy 
 

Judo v roce 2017